Митрошино — название населённых пунктов.

Россия

Владимирская область 
 Митрошино — деревня в Судогодском районе.

Костромская область 
 Митрошино — деревня в Вохомском районе.

Новгородская область 
 Митрошино — деревня в Демянском районе.
 Митрошино — деревня в Мошенском районе.

Псковская область 
 Митрошино — деревня в Бежаницком районе.

Тверская область 
 Митрошино — деревня в Удомельском районе.

Удмуртия 
 Митрошино — деревня в Сарапульском районе.